Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет — международное соревнование европейских национальных команд стран, входящих в УЕФА. Проводится с 1948 года, сначала под названием Юниорский турнир ФИФА, затем, в 1955 году организацией первенства стала заниматься УЕФА. С 1980 года он назывался Чемпионат Европы для юношей до 18 лет, и с 2001 года, когда возрастную планку сменили, приобрёл современное название. С самого начала турнир был ежегодным, за исключением периода с 1984 по 1992 год, когда его проводили раз в два года.

С течением времени формат турнира менялся, сейчас он состоит из двух стадий: квалификации и финальной части, в которой участвуют восемь команд.

Чемпионы

Юниорский турнир ФИФА

Юниорский турнир УЕФА

Чемпионат Европы среди юношей до 18 лет

Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет

Медали (1948—2022) 

Примечания к таблице:
 Выход в полуфинал считается как бронза.
 В 1966 титул разделён.
 В 1957 бронза разделена.
 Исключая 1955, 1956, 2020 и 2021.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте УЕФА

Европа до 19 лет